Kabinett D’Azeglio steht für folgende Regierungen des Königreichs Sardinien-Piemont:

 Kabinett D’Azeglio I
 Kabinett D’Azeglio II